When They Cry — это серия японских визуальных романов и их адаптаций в манге и аниме:

 Higurashi When They Cry
 Umineko When They Cry
 Ciconia When They Cry